Марина Викентьевна Ло́бач (род. 26 июня 1970, Смолевичи, Минская область, БССР, СССР) — первая советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Заслуженный мастер спорта СССР (1987).

Биография 
Начала заниматься спортом с 7 лет (1977).

Наивысшее достижение в спорте — золотая медаль в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх 1988 (Сеул, Республика Корея).

В 1989 году на чемпионате СССР в Красноярске получила невысокие оценки за выступление, после чего завершила спортивную карьеру.

Перешла на тренерскую работу: работала в Южной Корее полтора месяца по обмену, затем в Спорткомитете Белорусской ССР гостренером. С 1993 по 1994 неоднократно выезжала в Италию для тренировок белорусских гимнасток — Ларисы Лукьяненко и Татьяны Огрызко. В 1998 была приглашена в Италию для тренерской работы в клубе Гаскал.

В настоящее время живёт в Минске вместе со своим мужем, Дмитрием Богдановым, и дочерьми Ириной и Надеждой. Работает тренером и судьёй в Федерации гимнастики Белоруссии.

Примечания 

Гимнастки (художественная гимнастика) СССР
Чемпионки СССР по художественной гимнастике
Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы Игр доброй воли
Чемпионы Спартакиады народов СССР